Jacques Necker – osiemnastowieczny polityk francuski
 Necker (Mokumanamana) – wyspa w archipelagu Hawajów
 Necker Island – wyspa w grupie Wyspy Dziewiczych

Zobacz też 
 Neckar